LK, Lk eller lk kan avse:

 LK – ISO 3166-1 alpha-2 för Sri Lanka  
 .lk – nationell toppdomän för Sri Lanka
 LK – IATA:s flygbolagskod för Air Luxor